Le tournoi de tennis d'Auckland 2010 se tient du 11 au .

Faits marquants 
 L'Américain John Isner remporte le tournoi face à Arnaud Clément en finale. Il empoche ainsi son premier titre ATP.
 En double, Marcus Daniell et Horia Tecău s'imposent face à Marcelo Melo et Bruno Soares.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Auckland
ATP 2010
Sport en Nouvelle-Zélande en 2010
Tennis en janvier 2010